Георг Емануель Опіц (1775—1841) — німецький художник і гравер.
 Герберт Опіц (1915—1941) — німецький офіцер-підводник, капітан-лейтенант крігсмаріне.
 Герхард Опіц (* 1953) — німецький піаніст.
 Мартін Опіц (1597—1639) — німецький поет.
 Філіп Максиміліан Опіц (1787—1858) — чеський ботанік, міколог.
 Фридерик Опіц — придворний архітектор Павла Карла Санґушка у 1726—1750 роках.